Милан Ђокић је име и презиме следећих људи:

  (1972), српски политичар
 Милан Ђокић (1997), српски фудбалер